Viborg steht für: 

 eine Stadt in Dänemark: Viborg 
 eine Kommune in Dänemark: Viborg Kommune 
 eine Stadt in den USA: Viborg (South Dakota) 
 eine alternative Schreibweise für Wyborg, eine Stadt in Russland 

Viborg ist der Familienname folgender Personen: 

 Erik Nissen Viborg (1759–1822), dänischer Tierarzt und Botaniker 
 Tómas Viborg (* 1976), isländischer Badmintonspieler 

Siehe auch: 

 Wiborg 
 Wyborg